Velika nagrada Evrope 1996 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 28. aprila 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:18,941
| 
|-
! 2
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:19,721
| +0,780
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,149
| +1,208
|-
! 4
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:20,711
| +1,770
|-
! 5
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:20,818
| +1,877
|-
! 6
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,888
| +1,947
|-
! 7
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:20,931
| +1,990
|-
! 8
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:21,054
| +2,113
|-
! 9
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:21,078
| +2,137
|-
! 10
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:21,113
| +2,172
|-
! 11
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:21,177
| +2,236
|-
! 12
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:21,210
| +2,269
|-
! 13
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:21,367
| +2,426
|-
! 14
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:21,458
| +2,517
|-
! 15
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:21,509
| +2,568
|-
! 16
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:21,812
| +2,871
|-
! 17
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:22,733
| +3,792
|-
! 18
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 1:22,921
| +3,980
|-
! 19
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:23,139
| +4,198
|-
! 20
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:23,620
| +4,679
|-
! DNQ
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:25,053
| +6,112
|-
! DNQ
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:25,840
| +6,899
|}

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 67
| 1:33:26,473
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 67
| + 0,762 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 67
| + 32,834 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 67
| + 33,511 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 67
| + 33,713 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 67
| + 55,567 s
| 11
| 1
|-
! 7
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 67
| + 1:18,027
| 12
|  
|-
! 8
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 67
| + 1:18,438
| 9
|  
|-
! 9
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 67
| + 1:21,061
| 8
|  
|-
! 10
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 66
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 11
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 65
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 65
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 65
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! DSQ
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 66
| Diskvalifikacija
| 14
|  
|-
! DSQ
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 65
| Diskvalifikacija
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 59
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 38
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 6
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 6
| El. sistem
| 7
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1
| Trčenje
| 4
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
|  
| Pravilo 107 %
| 21
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
|  
| Pravilo 107 %
| 22
|  
|}

Opombe 
 Prva zmaga: Jacques Villeneuve

Formula 1 sezona 1996
1996